Ла-Нёви́ль-ан-Турн-а-Фюи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Жюнивиль. Округ коммуны — Ретель.

Код INSEE коммуны — 08320.

Коммуна расположена приблизительно в 160 км к востоку от Парижа, в 45 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 55 км к юго-западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 469 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 252 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 182 были экономически активными, 70 — неактивными (показатель активности — 72,2 %, в 1999 году было 65,3 %). Из 182 активных работали 173 человека (98 мужчин и 75 женщин), безработных было 9 (6 мужчин и 3 женщины). Среди 70 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 31 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны